Пабло Л. Сидар има више значења:

 Пабло Л. Сидар (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пабло Л. Сидар, Касиљас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пабло Л. Сидар (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пабло Л. Сидар, Гинео (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пабло Л. Сидар, Ла Аурора (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пабло Л. Сидар, Мирамар (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пабло Л. Сидар (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику